

Geografia 
 Capo Cozzo – promontorio nel comune di Zambrone in provincia di Vibo Valentia 
 Cozzo –  comune italiano della provincia di Pavia in Lombardia
 Cozzo Busunè – colle al confine tra il comune di Raffadali e Agrigento 
 Cozzo Collura – località rurale vicina al centro urbano di Solarino in provincia di Siracusa in Sicilia 
 Cozzo Spadaro – frazione del comune di Portopalo di Capo Passero in provincia di Siracusa in Sicilia

Persone 
 Gisella Cozzo – cantautrice australiana naturalizzata italiana